Туричино — остановочный пункт на 398 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги в деревне Туричино Невельского района Псковской области

 Платформа представляет собой остановочный пункт с низкой платформой, расположенный на железнодорожном переезде.
 Ранее на о.п. останавливались пригородные поезда Новосокольники — Алёща и Великие Луки — Алёща (на данный момент — отменены).
 Грузовое движение по линии через платформу практически отсутствует.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс-расписание по остановочному пункту 398 километр

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Невельского района